Натуральне число 380
 380 рік до нашої ери
 380 рік нашої ери